Hacıhasan ist die Bezeichnung folgender Orte:

 Hacıhasan (Alaplı), Ortschaft im Landkreis Alaplı der türkischen Provinz Zonguldak
 Hacıhasan (Alucra), Ortschaft im Landkreis Alucra der türkischen Provinz Giresun
 Hacıhasan (Gölbaşı), Ortschaft im Landkreis Gölbaşı der türkischen Provinz Ankara
 Hacıhasan (Ilgaz), Ortschaft im Landkreis Ilgaz der türkischen Provinz Çankırı
 Hacıhasan (Karataş), Ortschaft im Landkreis Karataş der türkischen Provinz Adana
 Hacıhasan (Kızıltepe), Ortschaft im Landkreis Kızıltepe der türkischen Provinz Mardin
 Hacıhasan (Ödemiş), Ortschaft im Landkreis Ödemiş der türkischen Provinz İzmir